Entre nosotros puede referirse a:
«Entre nosotros» (canción), sencillo de Tiago PZK y Lit Killah.
[[Entre nosotros (novela)|Entre nosotros (novela)]], novela de vampiros de Juan Ignacio Carrasco.
el título en español de Among Us, videojuego multijugador en línea de 2018.
Véase el videojuego popular Among Us, el videojuego tiene muchos impostores sus